Платаниас:

 Платаниас — посёлок и район на греческом острове Крит.
 Платаниас — греческий футбольный клуб из одноимённого города.